Влади́мир Ива́нович Коре́цкий (21 января 1932, Москва — 12 сентября 2016, там же) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР.

Биография 
В 1959 году окончил Театральное училище имени Щукина (курс Л. М. Шихматова). Два года работал в Московском театре миниатюр.

В 1961 году был принят в труппу театра «Ленком».

Награды 
 Заслуженный артист РСФСР (24.12.1973).

Работы в театре 

 «Наташкин мост» — Миша
 «Центр нападения умрёт на заре» — Дон Марио
 «Лучше останься мёртвым» — человек
 «Вам 22, старики» — Тим Кубасов
 «До свидания, мальчики» — жестянщик
 «В день свадьбы» — Михаил, Василий
 «104 страницы про любовь» — Евдокимов
 «Семья» — Егор
 «Снимается кино» — Трофимов
 «Судебная хроника» — Сарычев
 «Мольер» — Бутон
 «Суджанские мадонны» — Жан
 «Круглый стол с острыми углами» — сотрудник иностранной разведки
 «Вера, надежда, любовь» — Шеремет
 «Прощай, оружие» — Генри
 «Золотой ключик» — Папа Карло
 «В этом милом, старом доме» — Эраст Петрович
 «Колонисты» — Халабуда
 «Лисички» — Гораций Гидденс
 «Автоград XXI» — первый мыслитель
 «Тиль» — Ризенкрафт, инквизитор
 «Трубадур и его друзья» — сыщик
 «В списках не значился» — немец
 «Иванов» — Львов
 «Ясновидящий» — Фюрер
 «Гамлет» (Тарковский) — Горацио
 «Вор» — вор
 «Революционный этюд» — Обух
 «Сержант, мой выстрел первый» — Липягин
 «Чинарский манифест» — Евтихи
 «Дорогая Памела» — врач
 «Оптимистическая трагедия» — офицер
 «Диктатура совести»
 «Поминальная молитва» — ребе
 «Ромул Великий» — Одоакр
 «Королевские игры» — Вулси, кардинал

Работы в кино 

  — Наш корреспондент
  — Сверстницы — Глеб
  — За двумя зайцами — актёр, играющий в немом фильме
  — Два воскресенья — Володя Собольков
  — Короткие истории — клиент парикмахерской
  — Алёшкина охота — отец Алёшки
  — Самый, самый, самый, самый (мультфильм) — Мбла, древний дух (озвучивание)
  — Поиск — Северин
  — Первое дело доктора Уотсона (фильм-спектакль) — доктор Уотсон
  — Вчера, сегодня и всегда — покупатель в магазине тканей
  — Эхо далёких снегов
  — Посланники вечности
  — Детство. Отрочество. Юность
  — В восемнадцать мальчишеских лет — комполка
  — Выбор цели — Гуляев
  — Она родилась в сорочке — сосед
  — Приключения Нуки
  — Судьба барабанщика — Щербачов
  — Корень жизни — председатель колхоза
  — Исчезновение — винодел Дзюба
  — Каникулы Кроша — Владимир Николаевич Лесников (Веэ́н)
  — Альманах сатиры и юмора
  — Этот фантастический мир Вып. 3
  — Тропинины — Новиков
  — Гренада
  — Признать виновным — Александр Петрович
  — Юнона и Авось
  — Диктатура совести
  — Поминальная молитва — Ребе

Ссылки 
 Владимир Корецкий на сайте Ленкома

Актёры и актрисы «Ленкома»